Verbóc steht für:

 Verbóc, ungarischer Name von Vrbovce, Gemeinde im Okres Myjava, Trenčiansky kraj, Slowakei

Vërboc steht für:

 Vërboc (Drenas), Dorf in der Gemeinde Drenas, Kosovo
 Vërboc (Klokot), Dorf in der Gemeinde Klokot, Kosovo